Those Were the Days — тридцать девятый студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 11 октября 2005 года.

Об альбоме

Список композиций

Чарты 
Альбом был продан в размере 57 000 копий в первую неделю продаж.

Примечания 

Альбомы Долли Партон
Альбомы кантри-фолка